Berolzheimer ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Berolzheimer (1869–1920), deutscher Rechts- und Wirtschaftsphilosoph
 Heinrich Berolzheimer (1836–1906), deutscher Unternehmer
 Michael Berolzheimer (1866–1942), deutscher Rechtsanwalt und Kunstsammler

Siehe auch:
 Berolzheim
 Berol